Малиналко има више значења:

 Малиналко (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Малиналко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Малиналко (Малиналко, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику